Hepworth – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)
 Hepworth – miejscowość w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)